«Вдвоём» () — художественный фильм 1994 года производства США, мелодрама с элементами комедии, снятая режиссёром Эндрю Кьярамонте. Главные роли в этом фильме исполнили Бренда Бакки, Ник Кассаветис, Джереми Пивен, Джим Бивер, Том Дугэн и Дэмиэн Лондон.

Сюжет 

Фильм рассказывает историю одной любовной пары. Это калифорнийцы Эллисон Мак Кензи и Вольфганг Амадей «Джон» Мадлер, специалист по охране окружающей среды и художник. Всё действие этой истории происходит в Венеции на берегу моря.

Эллисон и Джон влюбляются, затем женятся — их ожидает медовый месяц, полный любви и секса. Затем следует беременность Эллисон — в отношениях пары остаётся любовь, но начинают возникать и разногласия. В дальнейшем следует разрыв отношений и развод.

В ролях 
 Ник Кассаветис — Вольфганг Амадей «Джон» Мадлер
 Бренда Бакки — Эллисон Мак Кензи
 Джим Бивер — Оскар
 Джереми Пивен — Арни
 Том Дугэн — Поль
 Уильям Бьюмиллер — Дональд Уолтерс
 Дженнифер Бэсси — госпожа Мак Кензи
 Стэнли Гровер — господин Мак Кензи
 Дэмиэн Лондон — Марк Саффрон
 Кристиан Бочер — Дэвид
 Томас Кникербокер — Эд Морли
 Маргарет Музе — мать Джона
 Лаурен Грэй — Беатрис Нортон
 Дебора Дриггс — Бич Бэйб / Мелисса
 Джерри Боссард — бармен

Другие названия 
  Twogether
  Вдвоём
  Apasionadamente juntos

Ссылки 
 
 
 «Вдвоём» на сайте Видео Гид 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Эндрю Кьярамонте
Фильмы-драмы США